Флаг муниципального образования Старомышастовское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3182.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение жёлтых шашек и расположенного поверх шашек синего креста с жёлтыми обводкой и украшением в виде четырёх подков».

Обоснование символики 
Основой для создания композиции герба и флага сельского поселения, стал исторический факт пожалования императрицей Екатериной Великой казакам Старомышастовского куреня флага, с изображением синего равноконечного креста на зелёном полотнище.

Крест — символ верности, служения, заслуг — является почётной традиционной формой награды. На флаге изображение креста подчёркивает заслуги местных жителей перед государством.

Синий цвет креста символизирует добродетель, верность, преданность, волю и чистое небо.

Жёлтые подковы, в синем кресте, соединённые в виде креста — символ счастья, удачи и благополучия, также аллегорически говорят об особом почитании лошадей среди местного населения.

Казачьи шашки в ножнах символизируют воинскую доблесть, указывают на славное казачье прошлое, и на первых основателей станицы — запорожских казаков.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, процветания, стабильности, уважения.

Зелёный цвет — символ природы и сельского хозяйства, плодородия, жизни, здоровья, надежды.

Примечания